Sandr Nowotomyski – największy w Wielkopolsce równinny obszar sandrowy. Rozciąga się on na wysokości ok. 70-80 m n.p.m. między środkowopoznańską moreną czołową w części północnej a Pradoliną Warciańsko-Odrzańską na południe od Wolsztyna. Na obszarze tym rozciągają się obszary borów sosnowych i niezbyt żyznych pól. W obniżeniach występują obszary nadające się do wykorzystania rolniczego, płyną tu również rzeczki – Czarna Woda, Bobrówka, Szarka, Dojca.

Pozostałością wcześniejszego okresu lodowego są ostańce wysoczyznowe zbudowane z glin i iłów. Największy z tych ostańców o wysokości 101 m n.p.m. położony jest 6 km na północny zachód od Nowego Tomyśla. W celu jego ochrony powstał Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Glińskie Góry”. Występują tutaj także wydmy powstałe wskutek działalności wiatru bezpośrednio po ustąpieniu lodowca. Niektóre z nich wznoszą się nawet na 20 m ponad otaczający teren.

Przez powiat nowotomyski z północy na południe ciągnie się również Wał Lwówecko-Rakoniewicki od Lwówka po Pradolinę Warciańsko-Odrzańską na południe od Rakoniewic. Ten zasadniczo płaski teren urozmaicają nieliczne wydmy oraz wzgórze położone przy drodze pomiędzy Chmielinkiem a Lwówkiem o wysokości 138 m n.p.m., które jest najwyższym punktem powiatu nowotomyskiego.

Na wschód od Wału Lwówecko-Rakoniewickiego znajduje się wysoczyzna morenowa, będąca częścią Równiny Opalenickiej. Występują tu urodzajne gleby rolnicze, natomiast stosunkowo niewiele lasów, głównie liściastych w płd.-wsch. części tego obszaru.
Zachodnie krańce Sandru opadają ku Obniżeniu Obrzańskiemu, zwanemu także Bruzdą Zbąszyńską, stanowiącą część Pojezierza Lubuskiego. Podstawą wydzielenia tego obszaru był fakt, iż w czasie ostatniego zlodowacenia istniejącą uprzednio dolinę wypełnił lód. Z tego powodu jest to teren nisko położony (ok. 60 m n.p.m.). W okolicach jez. Rybojadło znajduje się najniższy punkt powiatu, na wysokości 51 m n.p.m. Północno-zachodnia granica powiatu opiera się o fragment Ozu Pszczewskiego – długiego na 20 km, od Trzciela po Goraj, ciągu pagórków polodowcowych.

Krajobraz powiatu nowotomyskiego ukształtował lądolód skandynawski w okresie tzw. zlodowacenia bałtyckiego sprzed 15 tys. lat. Pomimo tego, że powiat leży na Pojezierzu Wielkopolskim, występuje tu stosunkowo niewiele jezior, głównie w jego części zachodniej.

Pojezierze Lubuskie